Saint-Ours. Saint patron éponyme de nombreux lieux se rattachant à plusieurs saints, mais la majorité se situe autour du massif alpin. 

Marque la dévotion à Saint Ours d'Aoste qui est un prêtre irlandais du  principalement invoqué lors de naissances d'enfants morts sans avoir reçu le sacrement du baptême, et aussi pour protéger des rhumatismes. Il semble cependant que l'origine irlandaise soit une légende . Selon celle-ci, avant d’être évêque vénéré, Saint-Ours aurait évangélisé longtemps dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Édifices religieux

France 
 Ain :
 Champdor : église Saint-Victor-et-Saint-Ours
 Chanay : église Saint-Victor-et-Saint-Urs
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Meyronnes : hameau de Saint-Ours, dont l'église Saint-Ours fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y eut là un important pèlerinage. 
 Côte-d'Or :
 Montbard : église Sainte-Urse
 Dordogne :
 Sainte-Orse : église Saint-Ours
 Indre-et-Loire :
 Loches : église Saint-Ours
 Hautes-Alpes :
 Ceillac : chapelle Saint-Ours
 Guillestre : Chapelle Saint-Ours inscrit à l'inventaire général du patrimoine culturel et aussi lieu de pélerinnage.
Hautes-Pyrénées
 Sentous, toponyme dérivant de Sancto Ourso. L'église du village est consacrée à saint Ours
 Isère :
 Janneyrias : chapelle Saint-Ours
 La Frette : église Saint-Ours
 Herbeys : église Saint-Victor-et-Saint-Ours
 Puy-de-Dôme :
 Saint-Ours : église Saint-Ours
 Motey-sur-Saône : église Saint-Urs
 Savoie :
 Beaufort-sur-Doron : Chapelle Saint-Ours de La Dray.
 Saint-Ours : Église Saint-Ours de Saint-Ours
 Haute-Savoie :
 Bernex : église Saint-Ours
 Lathuile : église Saint-Ours
 Marlens : église Saint-Victor-et-Saint-Ours
 Nonglard : église Saint-Victor-et-Saint-Ours

Italie 
Vallée d'Aoste
Aoste : collégiale des saints-Pierre-et-Ours

Suisse 
 Soleure : cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor
 Fully, village de Branson : Chapelle dédiée à Saint-Ours

Toponymes 
 Saint-Ours, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Ours, commune française du Puy-de-Dôme 
 Saint-Ours, commune française de la Savoie
 Saint-Ours, commune suisse du canton de Fribourg
 Saint-Ours, un hameau de la commune française de Meyronnes dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Ours, un hameau de la commune française de Janneyrias dans l'Isère

Manifestation 
 Foire de Saint-Ours à Aoste, en Italie

Personnalités 
 Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809), peintre suisse

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France